RSF steht für:
 die Organisation Reporter ohne Grenzen (Reporters sans frontières)
 die Radikal-Soziale Freiheitspartei
 die irische Partei Republican Sinn Féin
 die britische Popband Right Said Fred
 den Konstanzer Radiosender Radio Seefunk
 die Verletzung Rippenserienfraktur
 die marxistisch-leninistische Schülervereinigung Rote Schülerfront
 die nationalsozialistische Reichsstudentenführung (1936 bis 1945)
 den US-amerikanischen Begriff für Mietfläche (rentable square feet)
 eine paramilitärische Gruppe im Sudan Rapid Support Forces (deutsch Schnelle Unterstützungskräfte)
 den russischen Skiverband Russian Ski Federation
 Royal Saudi Air Force (ICAO-Code)

Abkürzung